Beniamino Di Giacomo – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Daniela Di Giacomo – modella venezuelana
Francesco Di Giacomo – cantante italiano, voce solista del Banco del Mutuo Soccorso
Franco Di Giacomo – direttore della fotografia italiano
Gegè Di Giacomo – cantante e batterista italiano
Gennaro Di Giacomo – vescovo e politico italiano
Giuseppe Di Giacomo – filosofo e saggista italiano
Salvatore Di Giacomo – poeta, drammaturgo e saggista italiano
Ulisse Di Giacomo – politico e medico italiano